Enric Duran i Giralt (1976-) activista català conegut pel frau de 492.000 € a diverses entitats financeres per a destinar-los a iniciatives de canvi social.
 Enric Duran i Tortajada (1895-1967), poeta i dramaturg valencià.